Натуральне число 597
 597 рік до нашої ери
 597 рік нашої ери